Бежа

Топоніми

Бежа — місто, муніципалітет.
 Бежа (округ)
 Безький замок
 Безький собор

Інше 
 Герцог Безький — шляхетний титул.